Сарата:

 Сарата — посёлок городского типа в Одесской области Украины, районный центр Саратского района.
 Сарата — река в западной части Причерноморской низменности на территории Одесской области Украины.

См. также 
 Сэрата (значения)